

Скальмеровиці — село в гміні Яніково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скальмеровиці — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства